Pretty Little Dutch Girl est une comptine pour enfants britannique.

Les paroles de la chanson varient considérablement, peut-être parce que beaucoup de clins d'œil dans les rimes étaient inconnus pour les enfants britanniques, à l'époque.

Paroles 

Dans leurs versions courantes, les paroles sont les suivantes :

Variation 1

Variation 2

Variation 3

Variation 4

Variation 5 (ouest du Canada, années 1960)

Variation 6

Variation 7

Variation 8

Variation 9 (nord-ouest de l'Angleterre, années 2010)

Variation 10 (Austin (Texas), années 1960)  

Variation 10

Variation 11 (Long Island, New York, années 1970 - Un jeu de main

Références

Liens externes 
 Divers parodies et versions du texte original

Chanson enfantine en anglais
Chanson évoquant les Pays-Bas